Amerikai Egyesült Államok
 Withrow (Minnesota)
 Withrow (Washington)

 Kanada
 Withrow (Alberta)

Nevek
 Withrow (vezetéknév)